
Termin LD ima više značenja.

 Smrtonosna doza, letalna doza leka
 Laktatna dehidrogenaza, enzim 
 Binarni logaritam, logaritam sa bazom 2, , od .

Скраћенице